Maciej Janowski (ur. 1963) – polski historyk
 Maciej Janowski (ur. 1991) – polski żużlowiec
 Maciej Janowski – polski architekt